En 1613, Anne Gadenne, femme de Georges Baudescot à Annappes, est accusée d'être une sorcière par les catholiques. Elle est bannie dix ans par le comte d'Annappes.

Notes et références 

Gadenne, Anne
Sorcière du XVIIe siècle
Personnalité condamnée pour sorcellerie en France